Olifante è una scrittura alternativa e arcaica per "elefante". Il termine può oggi essere riferito a:

 Olifante, strumento musicale ricavato dalla zanna di elefante
 Olifante, animale immaginario creato da J.R.R. Tolkien nel mondo della Terra di Mezzo